Massangano pode ser:

 Massangano (Angola) - povoação do município de Cambambe, na província de Cuanza Norte, em Angola
 Forte de Massangano - ruínas de uma fortificação lusitana em Angola
 Massangano (Moçambique) - localidade do distrito de Guro, província do Manica em Moçambique
 Fortim de Dona Amélia de Massangano - ruínas de forte português junto ao rio Zambeze em Massangano, Moçambique
 Vila Massangano - agro-vila do município de Ponte Nova, no Brasil  

Desambiguação